Krad steht für:
 Kurzwort für Kraftrad

krad steht für:
 Kilorad, Einheit der Energiedosis, siehe Rad (Einheit)

Siehe auch:

 Crad
 Krat

Abkürzung